Zanotto – cognome italiano
 Giorgio Zanotto – politico, insegnante ed economista italiano
 Juan Zanotto (Vanni) – fumettista argentino
 Marco Zanotto – calciatore italiano
 Paolo Zanotto – avvocato e politico italiano

Pagine correlate 

 Zanotti